Institut national de la sécurité sociale, au Brésil, appelé  Instituto Nacional do Seguro Social en portugais
 Institut national de la sécurité sociale, en Bulgarie
 Institut national de la sécurité sociale, au Congo-Kinshasa
 Institut national de la sécurité sociale, en Espagne, appelé Instituto Nacional de la Seguridad Social en espagnol
 Institut national de sécurité sociale, en Islande, appelé Tryggingastofnun rikisins en islandais
 Institut national de la sécurité sociale, au Mozambique, appelé  Instituto Nacional do Seguro Social en portugais
 Institut national de la sécurité sociale, au Nicaragua, appelé Instituto Nacional de la Seguridad Social en espagnol
Sécurité sociale